Alata (Francia) – comune della Francia nel dipartimento della Corsica del Sud
 Alata (Mali) – comune del Mali nel circondario di Ménaka
 Alata o Hawkgirl, supereroina dei fumetti DC Comics